Bokito ist:

Bokito (Gorilla), ein Gorilla aus Tiergarten Blijdorp in Rotterdam.
Bokito (Kamerun), ein Ort in Kamerun.